Језерски врх може бити:

 Језерски врх (Проклетије), највиши врх Проклетија (2.694 m), који се налази у Албанији
 Језерски врх (Ловћен), други по висини врх Ловћена (1.657 m), на коме се налази Његошев маузолеј